plurale inglese di terrier – razza canina
TERRIERS (acronimo per Tomographic Experiment using Radiative Recombinative Ionospheric EUV and Radio Sources) – nome del satellite artificiale Explorer 76
Terriers - Cani sciolti – serie televisiva statunitense del 2010